Ла Петронила има више значења:

 Ла Петронила (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Петронила (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику